Personality (qui signifie en anglais « Personnalité ») peut faire référence à :

Musique

Album 
 Personality, album de la chanteuse croate Nina Badrić, 1997

Chanson 
 , chanson du film américain En route vers l'Alaska (1946)
 Personality, chanson du chanteur de rhythm and blues américain Lloyd Price, 1959

Autre 
  (1967–1990), cheval de course américain
  (1967–1990), magazine sud-africain (1957-1965)

Voir aussi